Juan Carrera ist der Name folgender Personen:

* Juan Carlos Carrera, argentinischer Fußballspieler
 Juan José Carrera Verdugo (1782–1818), chilenischer Militär